Il doppio del torneo di tennis Shanghai Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Sjeng Schalken che hanno battuto in finale František Pála e Pavel Vízner 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (semifinali)
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (semifinali)

 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (primo turno)
 Michael Hill /  Jonathan Stark (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 2000
ATP Tour 2000